RER A
Schéma de la ligne